Демонстрационная версия, демоверсия (или просто демо), пробная версия — предварительная (ограниченная и, как правило, бесплатная) версия продукта, например, компьютерной игры. Название термина — сокращение от слова «демонстрация».

Демоверсии дают представление пользователям о готовящемся продукте и создаются в качестве рекламы и привлечения внимания к будущему продукту. В этом смысле они приравниваются к трейлерам для кинофильмов. Обычно они являются в некотором смысле не готовой к продаже версией полного продукта. По этим причинам в большинстве случаев они распространяются бесплатно.

Демоверсии бывают к:
 Компьютерным программам и системам — условно-бесплатное программное обеспечение, прототип.
 Компьютерным играм — Демонстрационная версия компьютерной игры.
 Песням. Понятие пересекается с понятием демозапись.
 Технологическим деталям или приборам повышенной сложности — Технологическая демонстрация.

Демоверсии обычно отличаются от готового продукта следующими вещами:
 Представляют только часть готового продукта (примеры: начало песни, первый уровень игры).
 Являются готовым продуктом с урезанными функциями (примеры: программа, в которой отключено сохранение), либо урезанными данными (могут обрабатывать только заложенные изначально данные), либо обладать недостаточными возможностями (например, отсутствие настройки на конкретных пользователей).
 Работают нестабильно (примеры: неотлаженные программы, пробные версии приборов)
 Работают ограниченное время (обычно относится к софту, называется trial-версия) или ограниченное количество операций, после чего возможно несколько вариантов:
 Требуют или постоянно напоминают о регистрации
 Перестают работать
 Отключаются некоторые функции
 Просто их использование становится незаконным
 Показывают только виртуальные функции (примеры: компьютерная модель материального прибора; локальные версии различных интернет-клиентов)
 Включают в себя различные неотключаемые мешающие функции (примеры: добавление водяных знаков на создаваемые картинки или видео, присутствие рекламных баннеров)
 Являются рекламной версией продукта — обычно относится к материальным продуктам. Они могут раздариваться на презентациях в качестве рекламы.
Эти черты не являются необходимыми или достаточными для демоверсий и могут присутствовать в любом составе (в том числе и отсутствовать). Однако необходимым является наличие или хотя бы планирование более готовых версий продукта.

См. также 
 Технологическая демонстрация
 Демонстрационная версия компьютерной игры
 Демозапись
 Shareware
 Прототипирование

Примечания 

Распространение программного обеспечения
Пиар